Apium seubertianum är en flockblommig växtart som beskrevs av Emil Bernhard Koehne. Apium seubertianum ingår i släktet sellerier, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sellerier
seubertianum